Кирвекюла (Kõrveküla) — назва географічних об'єктів Естонії.

 Кирвекюла  — селище у волості Тарту повіту Тартумаа.
 Кирвекюла — село у волості Кадріна повіту Ляене-Вірумаа.
 Кирвекюла — село у волості Тапа повіту Ляене-Вірумаа.